Lengyelország
 Łazy, település az Alsó-sziléziai vajdaságban
 Łazy, település a Kárpátaljai vajdaság Jarosławi járásában
 Łazy, település a Kárpátaljai vajdaság Krosnói járásának Rymanów községében
 Łazy, település a Kis-lengyelországi vajdaság Bochniai járásában
 Łazy, település a Kis-lengyelországi vajdaság Krakkói járásában
 Łazy, Krakkó Bieżanów-Prokocim kerületének a része a Kis-lengyelországi vajdaságban
 Łazy, település a Kis-lengyelországi vajdaság Miechówi járásában
 Łazy, település a Kis-lengyelországi vajdaság Oświęcimi járásában
 Łazy, település a Łódźi vajdaság Bełchatówi járásában
 Łazy, település a Łódźi vajdaság Radomskói járásában
 Łazy, település a Lublini vajdaságban
 Łazy, település a Lubusi vajdaság Krosnói járásának Gubin községében
 Łazy, település a Lubusi vajdaság Żaryi járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Makówi járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Nyugat-varsói járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Ostrołękai járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Piasecznói járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Przasnyszi járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Sierpci járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Szydłowieci járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Węgrówi járásában
 Łazy, település a Mazóviai vajdaság Żuromini járásában
 Łazy, település a Nagy-lengyelországi vajdaságban
 Łazy, település a Nyugat-pomerániai vajdaság Koszalini járásában
 Łazy, település a Nyugat-pomerániai vajdaság Myślibórzi járásában
 Łazy, település az Opolei vajdaságban
 Łazy, település a Podlasiei vajdaságban
 Łazy, település a Sziléziai vajdaság Bielskói járásában
 Łazy, település a Sziléziai vajdaság Częstochowai járásában
 Łazy, település a Sziléziai vajdaság Lublinieci járásában
 Łazy, város a Sziléziai vajdaság Zawierciei járásában
lásd még
 Lazy (egyértelműsítő lap)